Facchini kan som auktorsförkortning betyda:

 Francesco Angelo Facchini
 Sergio Facchini

Robotskapade auktorsförkortningar